«Most People Are Good» — песня американского кантри-певца Люка Брайана, вышедшая в качестве 2-го сингла с его шестого студийного альбома What Makes You Country (2017). Авторами песни выступили David Frasier, Эд Хилл и Джош Кер. Тираж песни к марту 2018 года достиг 106,000 копий в США и она достигла позиции № 1 в кантри-чарте Billboard Country Airplay.

История 
В своей песне Брайан повествует о том позитивном, что есть в мире.
Брайан сказал, что он был «очарован» когда в первый раз услышал песню, и что «Это было то, что я чувствовал, что людям всегда нужно быть уверенными, что есть путь, более хороший, чем негативный».

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, в том числе от Leeann Ward из издания Country Universe давшей рейтинг уровня «A» («хорошая мелодия, продуманные содержание и качество записи») и от Markos Papadatos из журнала Digital Journal, давшего столь же высокий рейтинг («Можно действительно услышать сердце Брайана в этой песне»).

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 8 млн просмотров)

Песни 2018 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Песни Люка Брайана